Мужская сборная Латвии по хоккею с шайбой
 
 Молодёжная сборная Латвии по хоккею с шайбой